Der Scottish League Cup wurde 1952/53 zum 7. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 9. August 1952 und endete mit dem Finale am 25. Oktober 1952 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete der FC Dundee in den Wettbewerb der sich im Vorjahresfinale gegen die Glasgow Rangers durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel traf der FC Dundee auf den Zweitligisten FC Kilmarnock. Die Dees erreichten damit zum zweiten Mal insgesamt und infolge das Endspiel im Ligapokal. Die Killies zogen erstmals in das Endspiel ein. Dundee gewann das Finale mit 2:0 durch einen Doppelpack von Bobby Flavell. In der schottischen Meisterschaft wurde Dundee Siebter. Die Killies wurden in der 2. Liga Vierter.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 30. August 1952.

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 13. September 1952. Die Rückspiele fanden am 17. September 1952 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 4. Oktober 1952.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Website
 Scottish League Cup 1952/53 bei statto.com

1952/53
Fußballsaison 1952/53